Langreiter ist der Familienname von:

 Georg Langreiter, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Hans Langreiter (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter